Adam-12 – serie televisiva statunitense del 1968
 New Adam-12 (Adam 12 o The New Adam-12) – serie televisiva statunitense del 1990, remake della precedente